Лаккендорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Оберпуллендорф. . Официальный код — 10824.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Роберт Зельмайстер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 8 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда